Carlo Borzaga – accademico italiano
 Francesco Borzaga, noto come Frank Borzage – regista, attore e produttore cinematografico statunitense
 Mario Borzaga – missionario italiano